

Osoby 

 Agnès Sorel
 Albert Sorel
 Charles Sorel, sieur de Souvigny
 Georges Sorel
 James Sorel-Cameron
 Louise Sorel

Miejscowości 

 Sorel-Tracy – Quebec, Kanada
 Sorel – Francja
 Sorel-Moussel – Francja
 Orvillers-Sorel – Francja
 Sorel-en-Vimeu – Francja

Zobacz też: Sorell i Sorrell